Meki est une ville d'Éthiopie.
 Meki Do est une localité du Kosovo.
 , page d'homonymie.